Der Kuss der Spinnenfrau, verkürzt auch Kuss der Spinnenfrau, ist der deutsche Titel 
eines Romans des argentinischen Schriftstellers Manuel Puig aus dem Jahr 1976, siehe Der Kuss der Spinnenfrau (Roman)
einer gleichnamigen Verfilmung von Hector Babenco aus dem Jahr 1985, siehe Kuß der Spinnenfrau
eines gleichnamigen Musicals aus dem Jahr 1993 von John Kander und Fred Ebb, siehe Kuss der Spinnenfrau (Musical)